Елаците е медно находище, медодобивен рудник от открит тип и минно-обогатителен комбинат. Намира се в Стара планина, между градовете Етрополе и Златица, близо до с. Мирково.

Медното находище „Елаците“ в Етрополския балкан е открито и разработено през 1952 – 1956 г. Рудникът е най-големият на Балканския полуостров.

Рудата се добива в рудник „Елаците“ по открит способ и се транспортира с гумено-транспортна лента през тунел в обогатителния комплекс край Мирково. Отпадъкът се складира в отпадъкохранилище „Бенковски 2“.

Експлоатира се от фирма „Елаците мед“ АД, известна сред местното население със старото си име Минно-обогатителен комбинат „Елаците“ (МОК „Елаците“). Произвежда меден концентрат, от който годишно се получава над 50 хил. т мед и около 1,5 т злато.

Производствената дейност е необходима за икономиката на района и на страната и осигурява поминък на над 2000 семейства от двете страни на Балкана. „Елаците мед“ АД е приватизирано през август 1999 г. Доказаните запаси на медна руда при 12 милиона тона годишен добив осигуряват ефективна работа на дружеството до 2022 г.

Добивни предприятия в България
Софийска област
Медни мини
Мини в България
Етрополе
Медодобивни предприятия